Хогевен:

 Хогевен — город и община в нидерландской провинции Дренте.
 Хогевен 2010 — 14-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший в Хогевен (Нидерланды).